Приз «За лучшую разницу мячей» был учреждён редакцией украинского журнала «Старт» в 1966 году. Он вручался команде, добившейся в чемпионате СССР по футболу лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. За всю историю вручения приза он вручался команде не из Высшей лиги только один раз — в 1968 году львовским «Карпатам».

Обладатели приза

Ссылки 
 Обладатели приза «За лучшую разницу мячей»

Футбольные награды в СССР